

Art i entreteniment 
 William Anderson (artista) (1757–1837), pintor de pintures marines i històriques
 William Anderson (teatre) (1868–1940), empresari escènic australià
 William Anderson (1911–1986), actor nord-americà, més conegut com a Leif Erickson
 Bill Anderson (productor) (1911–1997), productor nord-americà
 William West Anderson (1928–2017), conegut com Adam West, actor nord-americà, va interpretar a Batman entre 1966 i 1968.
 William M. Anderson (nascut el 1948), editor de cinema
 Wil Anderson (nascut el 1974), còmic australià
 Will Anderson (animador), animador de cinema escocès

Música 
 WH Anderson (1882–1955), compositor canadenc, director de cor, cantant i professor de veu
 William K. Anderson, compositor de música de fons de My Little Pony: Friendship Is Magic
 Cat Anderson (William Alonzo Anderson, 1916–1981), trompetista de jazz nord-americà
 Bill Anderson (cantant) (nascut el 1937), cantant de música country nord-americà, compositor i presentador de jocs.
 William Anderson (guitarrista) (nascut el 1962), guitarrista i compositor clàssic nord-americà
 Will Anderson (cantant) (nascut el 1986), vocalista principal de la banda Parachute

Escriptura 
 William Anderson (llibreter) (1743–1830), llibreter i cinc vegades prebost de Stirling
 William Anderson (escriptor escocès) (1805–1866), escriptor escocès, poeta, editor i autor de The Scottish Nation
 William J. Anderson (1811–? ), esclau i autor nord-americà
 William Charles Anderson (1920–2003), autor nord-americà
 William Anderson (escriptor nord-americà) (nascut el 1952), biògraf nord-americà, especialitzat en Laura Ingalls Wilder

Dret i política

Austràlia 
 William Anderson (polític victorià, nascut el 1828) (1828–1909), polític colonial victorià d'origen escocès, membre de Villiers i Heytesbury
 William Anderson (polític victorià, nascut el 1853) (1853–1898), polític colonial victorià de Creswick i Windermere
 William Anderson (polític de Tasmània) (1904–1990), polític australià de Tasmània
 William Acland Douglas Anderson (1829–1882), polític d'origen anglès i comissari dels camps d'or a la Victoria colonial, Austràlia

Canadà 
 William Stafford Anderson (1884–1980), polític de New Brunswick, Canadà
 William Anderson (MPP d'Ontario) (1822–1897), polític canadenc
 William Anderson (diputat d'Ontario) (1905–1961), membre de la Cambra dels Comuns del Canadà per al districte electoral de Waterloo South

E.U.A 
 William Anderson (polític de Pennsilvània) (1762–1829), diputat nord-americà de Pennsilvània
 William Marshall Anderson (1807–1881), erudit, explorador i polític nord-americà
 William Clayton Anderson (1826–1861), representant dels Estats Units de Kentucky
 William B. Anderson (1830–1901), representant dels Estats Units d'Illinois
 William Alexander Anderson (1842–1930), advocat i polític de Virgínia
 William Coleman Anderson (1853–1902), representant dels Estats Units de Tennessee
 William Dozier Anderson (1862–1952), jutge de la Cort Suprema de Mississipí
 William Gilbert Anderson (1860–1947), pioner nord-americà de l'educació física
 William A. Anderson (1873–1954), alcalde de Minneapolis, Minnesota
 William Hamilton Anderson (1874–c. 1959), superintendent de la Lliga Anti-Saloon de Nova York
 William Anderson (oficial naval) (1921–2007), representant dels Estats Units de Tennessee
 Bill Anderson (polític de West Virginia) (nascut el 1948), membre de la Cambra de Delegats de West Virginia
 Bill Anderson (polític d'Iowa) (nascut el 1977), polític i legislador republicà de l'estat d'Iowa
 Bill Anderson (polític d'Ohio), antic membre de la Cambra de Representants d'Ohio

Altres llocs 
 William Spencer Anderson (c. 1832–1872), polític i explorador liberià nascut als Estats Units
 William Anderson (polític britànic) (1877–1919), polític socialista britànic
 William Anderson (polític de Nova Zelanda) (1888–1978), alcalde de Queenstown, Nova Zelanda

Metges 
 William Anderson (metge) (1842–1900), cirurgià britànic i col·leccionista d'art japonès que va descriure per primer cop la malaltia d'Anderson-Fabry
 William G. Anderson (nascut el 1927), metge i activista social nord-americà
 William Wallace Anderson, metge implicat en l'arquitectura de la construcció de terra batuda a Carolina del Sud

Militars 
 William Anderson (1820–1848), tinent de l'exèrcit britànic amb el 1r Bombay Fusiliers l'assassinat dels quals va afectar la Segona Guerra Anglo-Sikh
 William T. Anderson (1840–1864), comandant de la guerrilla de la Guerra Civil americana, conegut com a "Bloody Bill"
 William Anderson (Medalla d'Honor) (1852–1908), mariner nord-americà i guanyador de la Medalla d'Honor
 William Herbert Anderson (1881–1918), escocès receptor de la Creu de Victòria
 William Anderson (VC) (1885–1915), escocès receptor de la Creu de Victòria
 William Anderson (oficial de la RAAF) (1891–1975), mariscal de l'aire australià
 Maurice Anderson (1908–1986), conegut sovint com a Bill Anderson, oficial mèdic de l'exèrcit britànic
 William Anderson (oficial de l'exèrcit canadenc) (1915–2000), general canadenc
 William Anderson (oficial naval) (1921–2007), comandant del primer submarí nuclear
 William Y. Anderson (1921–2011), as de combat nord-americà suec de la Segona Guerra Mundial
 William C. Anderson (Força Aèria) (nascut el 1958), Secretari Adjunt de la Força Aèria, 2005–2008
 William Lovett Anderson (1906–2004), comandant de submarí de la Marina dels Estats Units

Religió 
 William Anderson (mort el 1543), un dels màrtirs de Perth
 William Anderson (missioner) (1769–1852), missioner anglès-anglicà a Sud-àfrica
 William Anderson (ministre) (1799–1873), escriptor i predicador teològic escocès
 William F. Anderson (bisbe) (1860–1944), bisbe metodista nord-americà
 William Harrison Anderson (1870–1950), missioner adventista nord-americà a Àfrica
 William Anderson (bisbe de Salisbury) (1892–1972), bisbe anglicà de Croydon, de Portsmouth i de Salisbury, Anglaterra
 William Anderson (bisbe de Caledònia) (nascut el 1950), bisbe anglicà canadenc des del 2001
 William White Anderson (1888–1956), ministre escocès que va exercir com a moderador de l'Assemblea General de l'Església d'Escòcia

Ciència 
 William Anderson (naturalista) (1750–1778), naturalista del tercer viatge del capità Cook (1776–1780)
 William Anderson (horticultor) (1766–1846), horticultor escocès
 William James Anderson (1812–1873), metge escocès que va emigrar al Canadà
 William Anderson (enginyer) (1835–1898), enginyer i filantrop britànic
 William Henry Anderson (1908–1997), entomòleg nord-americà
 William French Anderson (nascut el 1936), genetista i biòleg molecular nord-americà

Esports

Beisbol 
 Bill Anderson (llançador de la dècada de 1880) (1865–1936), jugador de beisbol de la Lliga Major nord-americana
 Bill Anderson (llantador dels anys 20) (1895–1983), jugador de beisbol de la Lliga Major nord-americana
 Bill Anderson (càntir dels anys 40) (1913–? ), jugador de beisbol de la lliga negra nord-americana
 Bill Anderson (campista), jugador de beisbol de la lliga negra nord-americana

Cricket 
 William Anderson (àrbitre de cricket) (1910–1975), àrbitre de partit de proves sud-africà en dos jocs
 William Anderson (jugador de cricket, nascut el 1859) (1859–1943), jugador de cricket olímpic francès guanyador de la medalla de plata
 William Anderson (jugador de cricket, nascut el 1871) (1871–1948), jugador de cricket anglès
 William Anderson (jugador de cricket, nascut el 1880) (1880–1958), jugador de cricket anglès i oficial de l'exèrcit indi britànic
 William Anderson (jugador de cricket, nascut el 1909) (1909–1975), jugador de cricket anglès
 William Anderson (jugador de cricket escocès) (1894–1973), jugador de cricket escocès de Fife

Futbol 
 Bill Anderson (futbol americà, nascut el 1921) (1921–1984), final del futbol americà
 Bill Anderson (futbol americà, nascut el 1925) (1925–2013), entrenador de futbol a la Universitat Howard Payne
 Bill Anderson (futbol americà, nascut el 1936) (1936–2017), ala ajustada del futbol americà
 Bill Anderson (futbol americà, nascut el 1947), entrenador de futbol a la North Park University i Illinois College
 Billy Anderson (mariscal de campo) (1941–1996), va dirigir de passada la NCAA el 1965
 Bill Anderson (futbolista, nascut el 1878) (1878–1915), futbolista australià de St Kilda
 Bill Anderson (futbolista, nascut el 1911) (1911–1971), futbolista australià de Geelong
 Bill Anderson (futbolista anglès) (1913–1986), entrenador del Lincoln City de la Lliga de Futbol, 1946–1965
 Will Anderson (lateral) (1897–1982), jugador de futbol americà
 Will Anderson Jr. (nascut el 2001), jugador de futbol americà
 William Anderson (futbolista escocès) (c. 1860–? ), futbolista escocès
 Willie Anderson (futbolista) (nascut el 1947), futbolista anglès de l'Aston Villa, Cardiff City
 Tim Anderson (defensiu) (William Tim Anderson, nascut el 1949), defensa de futbol americà

Altres esports 
 Red Anderson (hoquei sobre gel) (Bill Anderson, 1910–1991), jugador canadenc d'hoquei sobre gel
 William Anderson (unió de rugbi) (mort el 1892), jugador de rugbi de Nova Zelanda
 William Anderson (hoquei sobre gel) (1901–1983), jugador britànic d'hoquei sobre gel que va competir als Jocs Olímpics d'hivern de 1924
 Bill Anderson (home fort) (nascut el 1937), esportista escocès
 William Anderson (ciclista) (1888–1928), ciclista olímpic canadenc
 Bill Anderson (entrenador) (1891–1969), entrenador de futbol americà, bàsquet i beisbol
 William Anderson (atleta) (mort el 1915), atleta irlandès

Altres usos 
 Chief William Anderson, homònim d' Anderson, Indiana
 William Caldwell Anderson (1804–1870), president de la Universitat de Miami
 William Anderson (jutge) (1847–1908), advocat britànic i jutge colonial
 William P. Anderson (1851–1927), enginyer civil canadenc
 WB Anderson (1877–1959), classicista i acadèmic escocès
 William Anderson (politòleg) (1888–1975), professor de la Universitat de Minnesota
 William S. Anderson (1919–2021), president i president de la National Cash Register Corp, 1972–1984
 William M. Anderson Jr. (nascut el 1942), administrador acadèmic i educatiu nord-americà
 Eric Anderson (professor) (William Kinloch Anderson, 1936–2020), rector de l'Eton College, 2000–2009
 Will Anderson (jugador de Scrabble) (nascut el 1984), jugador de Scrabble nord-americà